Эрнест Аппиа Нуама (; ) — ганский футболист, нападающий клуба «Норшелланн».

Клубная карьера 
Наума начал профессиональную карьеру в ганской футбольной академии «Право на мечту». В начале 2022 году Эрнест подписал свой первый профессиональный контракт с датским клубом «Норшелланн». 10 апреля в матче против «Орхуса» он дебютировал в датской Суперлиге. В этом же поединке Эрнест забил свой первый гол за «Норшелланн».

Примечания 

Футболисты Ганы
Игроки ФК «Норшелланн»